

Geografia 
 Villalta, frazione di Gazzo in provincia di Padova
 Villalta, frazione di Fagagna in provincia di Udine
 Villalta, frazione di Cesenatico in provincia di Forlì

Persone 
 Gillo da Villalta (XIII-XIV secolo), patriarca cattolico italiano
 Alberto Villalta (1940), ex calciatore salvadoregno
 Renato Villalta (1955), ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Gian Mario Villalta (1959), scrittore italiano 
 Miguel Villalta (1981), calciatore peruviano